Sedżong – miasto w Korei Południowej
 Sejong Wielki (1397–1450) – król koreańskiego państwa Joseon
 (7365) Sejong – planetoida
 King Sejong – stacja polarna

ko:세종 (동음이의)